LSC ist die Abkürzung für

 Laboratorio subterráneo de Canfranc, unterirdische Versuchsstation für Experimente der Teilchenphysik
 das Bauteil einer Solarzelle, siehe Lumineszierender Solarkonzentrator
 eine Gebärdensprache, siehe Llengua de Signes Catalana
 mehrere Sportvereine, siehe
 Leipziger SC
 Linzer Sport-Club
 Ludwigshafener SC
 Luzerner Sportclub Hockey
 least square circle, siehe Methode der kleinsten Quadrate
 Licence Skill Check, Begriff aus der Aviatik, Prüfungsflüge (in einem Flugsimulator) zum Erhalt einer Musterberechtigung
 liquid scintillation counter, siehe Szintillationszähler
 ISO-3166-2-Code für den Distrikt Leribe, Lesotho
 Eingriffe innerhalb der Bauchhöhle, unter Zuhilfenahme optischer Instrumente, siehe laparoskopische Chirurgie
 Flughafen La Florida, Chile (IATA-Code)

LSC